Greatest Hits: The Atlantic Years – kompilacja amerykańskiej grupy muzycznej P.O.D.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Wuv Bernardo – perkusja
 Traa Daniels – gitara basowa
 Sonny Sandoval – śpiew
 Marcos Curiel – gitara
 Jason Truby – gitara

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy P.O.D.
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2006